Полярність (←  ←  — «вісь обертання») — наявність виділеного напрямку, в переносному сенсі — протиставлення двох сутностей.

Філософія 
 Полярність буття
 Полярність розуму і буття

Математика 
  Полярність — кожна з пари функцій, пов'язаних антимонотонною відповідністю Галуа.

Фізика 
 Полярність (фізика)
 Електрична полярність

Хімія 
 Полярність (хімія)
 Полярність хімічних зв'язків

Біологія 
 Полярність (біологія)
 Полярність (ботаніка)

Лінгвістика 
 Полярність (граматика)

Див. також 
 Поляра
 Поляризація
 Полюс
 Багатополярність

Література
 М. Булатов. Полярність //

Посилання